Abdelfettah Bennis (1962-), chanteur soufi marocain au timbre de haute-contre.
 Mohammed Bennis (1948-), poète marocain, frère de Abdelfettah Bennis.
 Phyllis Bennis (1951-), auteur, journaliste et diplomate américaine à l'ONU, spécialiste des guerres en Irak et Palestine.
 Warren Bennis (1925-2014), universitaire et auteur américain expert en leadership.
 Affaire Bennis
Patronyme arabe